Джеймс Уатт:
 Уатт, Джеймс (1736—1819) — шотландский инженер, изобретатель-механик.
 Уатт, Джеймс Гаиюс (род. 1938) — американский политик, министр внутренних дел США (1981—1983).